Брихин:

 Брикин — город в Шотландии. Расположен в области Ангус.
 Брихин Сити — шотландский футбольный клуб из города Брихин.